Wyniki podnoszenia ciężarów na 70. (13.) Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1999 roku w Atenach (Grecja). Startowali mężczyźni w 8 kategoriach wagowych i kobiety w 7 kategoriach.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów kobiet na iwrp.net
 Rezultaty zawodów mężczyzn na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1999 w sporcie
Sport w Atenach